Siegel é o nome de diversas pessoas, entre elas:

Bugsy Siegel (1902-1947), gângster estado-unidense
Carl Ludwig Siegel (1896-1981), matemático alemão
Don Siegel (1912-1991), diretor de cinema estado-unidense

Desambiguação